

Sigle
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego – azienda motociclistica e aeronautica polacca

Codici 
 wsk – codice ISO 639-3 della lingua waskia